Luz negra puede referirse a:
 Luz negra
 Luz Negra, obra teatral salvadoreña.